Paul Kunze ist der Name folgender Personen:

* Paul Kunze (Maler) (1892–1977), Maler, Grafiker und Kunstlehrer in Bremerhaven
 Paul Kunze (Physiker) (1897–1986), deutscher Experimentalphysiker
 Paul Kunze (Fechter) (1904–1983), niederländischer Fechter